Mezzapesa ist der Familienname folgender Personen:

 Enzo Mezzapesa (* 1962), luxemburgischer Radrennfahrer
 Pietro Mezzapesa (1930–2008), italienischer Politiker
 Peppo Mezzapesa (* 1980), italienischer Regisseur